Jakobsgraben und St.-Jakobs-Graben sind Gewässernamen:

 Jakobsgraben (Havel), Abzweig vom Stadtgraben hin zum Abschnitt Brandenburger Niederhavel der Havel im kreisfreien Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 St.-Jakobs-Graben, linker Zufluss des Rohngrabens (zur Nau) vor der Nau-Quelle bei Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Jakobsbach